Rantoul ist Name folgender Ortschaften:
 Rantoul (Illinois)
 Rantoul (Kansas)
 Rantoul (Wisconsin), Town(ship) im Calumet County

Rantoul  ist der Familienname von:
 Robert Rantoul (1805–1852), US-amerikanischer Politiker